Valeanu ist der Familienname der folgenden Personen:

 Estelle Valeanu (1999), israelische Leichtathletin
 Michaël Valeanu (1985), französischer Jazzmusiker